Бондарное — название населённых пунктов.

Украина 
 Бондарное — село в Бахмутском городском округе Донецкой области.
 Бондарное — село в Марковском районе Луганской области.